Hymny i piosenki FIFA World Cup to melodie i piosenki oficjalnie przyjęte przez FIFA do wykorzystania przed Mistrzostwami Świata i do towarzyszenia mistrzostwom podczas imprezy. Wykorzystywane są również w kampaniach reklamowych na Mistrzostwa Świata.

Wybrane utwory są zazwyczaj wielojęzyczne i zawierają angielski, język urzędowy kraju organizującego, hiszpański i inne języki. Oficjalne wersje prowadzą również do wersji okładkowych w wielu innych językach, wykonywanych przez oryginalnych lub przez lokalnych artystów.

Hymny i piosenki 

 2002 Anastacia – „Boom”
 2006 Il Divo i Toni Braxton – „The Time of Our Lives”
 2010 Shakira i Freshlyground – „Waka Waka (This Time for Africa)”
 2014 Pitbull, Jennifer Lopez i Claudia Leitte – „We Are One (Ole Ola)”
 2018 Nicky Jam, Will Smith i Era Istrefi – „Live It Up”

Przypisy 

Mistrzostwa świata w piłce nożnej